San Francisco Javier de Lezama es una parroquia del Municipio José Tadeo Monagas, con la Capital en Altagracia de Orituco, en el estado Guárico, en los Llanos Orientales, es conocida tradicionalmente con el nombre de Lezama. Está ubicada en las últimas estribaciones del sur de la serranía del interior, en la margen izquierda del Río Orituco, a 17 kilómetros al sur de Altagracia de Orituco a 66°24' de Longitud Oeste a 9°43' de Latitud Norte a 258 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura promedio anual es de 25,9°. Fundada por el Padre Fraile Manuél de Alesón en 1688, con Indios Guaiqueríes llamados Palenques por los españoles. Tiene una población de 10.275 habitantes. 
La población se le considera dormitoria por su cercanía a la Ciudad de Altagracia de Orituco, la separación entre ambas ciudades es de 17 kilómetros.

Transporte urbano 

El sistema de transporte público en la ciudad de Altagracia de Orituco es compartido con su poblaciones satélites; suele ser deficiente en cuanto a calidad del servicio. Lezama cuenta con un sistema de transporte el cual tiene el mismo nombre de la localidad que da un ruta a través de ella y la ciudad capital del municipio.

Centros Educativos 

En la población hay varios centros educativos los cuales todos son de educación pública.

 Escuela Básica Concentrada GC Bellas Brisas
 Escuela Básica GC-17 Los Negros
 Escuela Básica GC Punteral
 Escuela Nacional GC-35 La Esperanza
 Unidad Educativa Jesús Bandres

Servicios básicos 
 
El Municipio cuenta con una buena infraestructura de servicios a todos los niveles, como son: acueductos, electricidad, red de gas, teléfono, correo, telégrafo, educación básica, educación media y universitaria, aseo urbano, sistema de sanidad, transporte, especialmente en lo que se refiere a la zona urbana de Altagracia de Orituco, capital del municipio.

Véase también 
 Altagracia de Orituco
 San Rafael de Orituco
 Sabana Grande de Orituco
 Paso Real de Macaira
 Municipio José Tadeo Monagas

Municipio José Tadeo Monagas
Parroquias del estado Guárico